Chatky (ukrainisch ; russische Entsprechung /Chatki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Chatky (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Chatky (Drohobytsch)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, Stadtgemeinde Mostyska, siehe Chatky (Jaworiw, Mostyska)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Mostyska, Landgemeinde Schehyni, siehe Chatky (Jaworiw, Schehyni)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Chatky (Sambir)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Chatky (Ternopil)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Chatky (Schmerynka)